Имена русских князей:

 Мстислав Давыдович (князь смоленский) (ум.1230)
 Мстислав Давыдович (князь новгород-северский) (род. 1193)